Дуванейский (прежние названия: Верхне-Дуванейский, Кособачево) — упразднённый посёлок в Куяштырском сельсовете Аскинского района Башкортостана. На 1920-й год: выселок, Аскинская волость, Бирский кантон.

История 
Закон Республики Башкортостан от 29.12.2006 N 404-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с объединением, упразднением, изменением статуса населенных пунктов и переносом административных центров», ст.1, п. 3 постановил:
Упразднить:
2) поселок Дуванейский Куяштырского сельсовета Аскинского района

Карта

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2006 году